Ocean Park (Hong Kong), un parque temático
 Ocean Park (Panamá)
 Ocean Park (Santurce)
 Ocean Park (Uruguay)

 Ocean Parkway (Brooklyn)
 Ocean Parkway (línea Brighton)